Crins lavés désigne un cheval dont les crins (crinière, queue et fanons) sont plus clairs que la couleur de robe. Les crins lavés peuvent être dus à deux gènes : 

Gène flaxen, récessif, qui n'agit que sur le pigment alezan
Gène silver, dominant, qui n'agit que sur le pigment noir